L'oreneta de la mar Roja (Petrochelidon perdita) és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) molt poc coneguda i que potser cria al nord-est de Sudan i nord d'Etiòpia.

Referències 

Hirundínids